Hobó, az egyesült államokbeli vándormunkás elnevezése
 Hobó, 1963-tól a 70-es évek elejéig működő együttes
 Hobo, Földes László (1945) zenész, előadóművész beceneve kosaras korszakából
 Hobo Blues Band, magyar bluesegyüttes
 Hobo, jugoszláv rockegyüttes
 Hobo, a jugoszláv Hobo együttes albuma (1975)
 Hobo, Charlie Winston brit énekes első szólóalbuma (2009)
 Hobo számítógépes játék hőse

Hasonló
 Hobo String Band, holland együttes